Рогоз () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Албак.
 Рогоз () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Симбета.
 Рогоз () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Лепуш.

Див. також 
 Про рід рослин Typha дивіться статтю рогіз.